Барбара Джейкобс (; , ) — мексиканская писательница.

Биография 
Из семьи ливанских эмигрантов. Окончила факультет психологии Национального автономного университета. Публикуется с 1970. 

32 года была в браке с гватемальским писателем Аугусто Монтерросо, до его смерти в 2003 году. Архив писателя Барбара Джейкобс пожертвовала испанскому университету Овьедо. Позже писательница выходит замуж за художника и скульптора Висенте Рохо.

Творчество 
Автор романов, новелл, эссе. Роман Палая листва (1987) завоевал премию Хавьера Вильяуррутии, переведен на английский, итальянский, португальский языки и по постановлению министерства образования Мексики был опубликован тиражом в 30 тысяч экземпляров для рассылки в школьные библиотеки страны.

Произведения 
 Un justo acuerdo (1979, новеллы)
 Двенадцать рассказов наперекор/ Doce cuentos en contra (1982)
 Escrito en el tiempo (1985, эссе)
 Палая листва/ Las hojas muertas (1987)
 Антология грустного рассказа/ Antología del cuento triste (1992, составительница, вместе с Аугусто Монтерросо)
 Las siete fugas de Saab, alias «el Rizos» (1992, роман)
 Vida con mi amigo (1994, эссе об Аугусто Монтерросо)
 Augusto Monterroso: Una biografía en sesenta fotos (1996)
 Честная игра/ Juego limpio (1997, эссе)
 Adiós humanidad (2000, роман)
 Carol dice y otros textos (2000, избранные новеллы)
 Florencia y Ruiseñor (2006, роман)
 Vidas en vilo (2007, новеллы)
 Nin reír (2009)
 Lunas (2010)

 Leer, escribir (2011), с иллюстрациями Винсента Рохо, мужа писательницы
 Antología del caos al orden (2013)
 Hacia el valle del sueño (2014)
 La dueña del hotel Poe (2014)
 La buena compañía (2017)
 La época horizontal de Bárbara (2018)
 Rumbo al exilio final (2019)

Примечания

Ссылки 
 Интервью

Психологи Мексики
Писательницы Мексики
Эссеисты Мексики
Родившиеся в 1947 году
Родившиеся в Мехико
Эссеисты по алфавиту